Deriot ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert François Deriot (1766–1836), französischer General der Infanterie
 Gérard Deriot (* 1944), französischer Politiker (UMP)